Ио́сиф Серге́евич Железно́в (12 января 1888, Тверская губерния — не ранее 1930 года) — герой Первой мировой войны, русский военный лётчик, подпоручик, кавалер пяти боевых орденов, в том числе — Георгиевских крестов 4-й и 3-й степени и Георгиевского оружия. Командир Ревельского авиационного отряда, участник Гражданской войны, кавалер Ордена Красного Знамени, зам. начальника ВВС Сибирского военного округа.

Биография 
Родился 12 января (по старому стилю) 1888 года в Тверской губернии в крестьянской семье. Учился в Реальном училище-приюте принца П. Г. Ольденбургского. Окончил 4 класса.

В самом начале Мировой войны «охотником» (добровольцем) поступил на службу в армию. Зачислен в 1-ю авиационную роту. Направлен на теоретические курсы авиации и воздухоплавания в Петроградский политехнический институт. После успешного завершения учёбы откомандирован в Севастопольскую авиационную школу для обучения полётам. 06.06.1916 года получил звание «военного лётчика», освоив несколько типов самолётов. Принимал участие во множестве боевых и разведывательных полётов. Проявил незаурядное мастерство и отвагу. Награждён Георгиевским крестами 4-й и 3-й степени, орденами Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», 3-й степени с мечами и бантом, орденом Святого Станислава 3-й степенью с мечами, Георгиевским оружием. Был ранен и контужен. Произведён в прапорщики 05.10.1916 года, в подпоручики — 27.08.1917. С октября 1917 года назначен командиром Ревельского авиационного отряда.

В марте 1918 года добровольно вступил в РККА. Служил военным лётчиком в 6-м Социалистическом авиационном отряде. С 20.08.1918 назначен начальником во 2-й Олонецкий отряд РККФФВ. С 01.08.1919 года в 26-м разведывательном авиационном отряде. Служил командиром боевого звена в 25-й стрелковой дивизии под командованием В. И. Чапаева. 05.09.1919 в районе города Лбищенска «будучи окружен ночью на отрядном аэродроме» казаками Отдельной Уральской армии оказался в плену. Попал под трибунал, «как офицер, служивший в красной армии». Был оправдан, благодаря вмешательству генерал-майора В. С. Толстова. Около 2-х месяцев служил лётчиком в составе «белого» партизанского отряда казаков. 10.11.1919 года на самолёте «Ньюпор» совершил побег, перелетев на аэродром 26-го авиационного отряда Красной армии в город Уральск. До конца Гражданской войны и до 1923 года служил лётчиком в различных авиационных отрядах РККА. С 1 октября 1923 года по 14 февраля 1924 г. — в Липецке во 2-й Высшей школе лётчиков помощником начальника учебно-лётной части. Затем до февраля 1925 года вновь служил лётчиком в авиационных отрядах. С 10.02.1925 года — в Сибирском военном округе в отделе снабжения управления ВВС. Уволен в запас 20.02.1926 г. Последние упоминания о Иосифе Сергеевиче Железнове относится к 30-м годам, когда он находился на различных преподавательских должностях в учебных заведениях ВВС РККА.

Награды 
Орден Святого Георгия 4-й степени № 306501

«За то, что при полётах 12, 16, 21 июня и 12, 16, 31 июля, под неприятельским огнём произвёл разведки о силах и боевом расположении противника в районах Годлево, Вейверы, Дембова-Буда, Козлова-Руда, Кордаки, Гирники, Сапежишки и Пипле».

Орден Святого Георгия 3-й степени № 116747

«За боевые разведки под действительным артиллерийским огнем противника в период осады крепости Ковна от 26 июля 1915 г. и за перелёт в ночь на 4 августа в сфере действительного огня противника из крепости Ковна на стан Кошедары».

Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом

Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом

Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»

Георгиевское оружие

«За то, что 7-го апреля 1917 г., вызвавшись охотником выполнить задачу по разведке и сбрасыванию бомб (2 пуда 26 фунтов), в районе с. Сураня (Румыния), несмотря на ураганный огонь зенитных орудий, с явной опасностью для жизни, с успехом выполнил поставленную ему задачу. Одним из снарядов противника разбиты в самолёте мотор, пропеллер, бензиновые баки и оторвна от мотора кабинка».

Источники 
 https://forum.vgd.ru/post/316/23835/p554807.htm
 http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=400

Выпускники теоретических авиационных курсов Петроградского политехнического института
Лётчики Первой мировой войны (Россия)
Подпоручики
Кавалеры ордена Святого Станислава (Российская империя)
Кавалеры ордена Святой Анны
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры Георгиевского оружия
Участники Гражданской войны в России
Царские офицеры на службе в РККА